J2, J-2 ou J02 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Hazard (J02), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 HMS J2, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 J-2, une variante chinoise du Mikoyan-Gourevitch MiG-15 ;
 Junkers J 2, un avion de chasse allemand.

Photographie 
 Nikon 1 J2, un appareil photographique hybride de Nikon.

Presse 
 J2 Jeunes, un journal illustré pour la Jeunesse (nouveau titre de l'hebdomadaire Cœurs Vaillants) à partir de 1963.

Sciences

Astronomie 
 J, second facteur de forme dynamique terrestre (), utilisé en dynamique spatiale pour les orbites héliosynchrones.

Chimie 
 J2, désigne en métallurgie un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Mathématique 
 J, la pyramide pentagonale, une figure géométrique.

Médecine 
 Classe ATC J02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Pharyngite aiguë (J02), d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 J2, deuxième division du championnat du Japon de football.

Télévision 
 Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux acteurs de la série Supernatural.

Transport

Astronautique 
 J-2, un moteur-fusée américain.

Aviation 
  ;
  ;
 Taylor J-2, un avion léger utilitaire et de loisirs américain.

Automobile 
 Allard J2, un roadster fabriqué par le constructeur automobile anglais Allard.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres